Красногвардійська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, АР Крим, Україна
 Красногвардійська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область, Росія